Gloucester County kan syfta på några olika countyn:

Kanada 

 Gloucester County, New Brunswick, county,

USA 

 Gloucester County, New Jersey, county, 
 Gloucester County, Virginia, county,

Andra 
 Gloucestershire - ett grevskap i England

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar